

Sigle 
 Vorarlberger Nachrichten – quotidiano austriaco
visual novel

Codici 

 VN – codice vettore IATA di Vietnam Airlines
 VN – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Vietnam
 VN – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Vrancea (Romania)
 VN – designazione degli squadroni della US Navy per Training Squadron

Informatica 
 .vn – dominio di primo livello del Vietnam